Green Apple Books & Music – negozio di San Francisco
 Green Apple Music & Arts Festival – festival di musica statunitense
 Mrs. Green Apple – gruppo musicale giapponese
 Green Apple Quick Step – gruppo musicale statunitense